Автопостинг — автоматическая трансляция сообщений на сайты, в блоги, микроблоги, социальные сети и т.д.

Описание
Автопостинг может осуществляться при помощи специального компьютерного ПО, но чаще всего он выполняется на сервере, используя разнообразные скрипты. Для автоматизации процесса, обычно, скрипты запускаются из-под Cron'а. При автопостинге публикуются материалы, взятые из RSS-лент, «сграбленные» с других сайтов (часто уникализированные), либо из заранее подготовленной базы.

Применение
Автопостинг широко применяется в сфере сателлитостроения, для автоматического создания сайтов с большим количеством страниц. Также часто используется для мультипостинга (автоматическая публикация анонсов одного материала в разных сервисах).  Помимо этого под автопостингом часто подразумевают спам по форумам и комментариям блогов с помощью, конечно же, автоматизированных программ и/или скриптом.

Всемирная паутина
Блоги